Corrado Mantoni, più noto come Corrado (1924-1999) – conduttore e autore televisivo, conduttore radiofonico italiano
Riccardo Mantoni (1918-1991) – regista, doppiatore e autore televisivo italiano, fratello di Corrado